Ontex (bedrijf), een producent van babyluiers, maandverbanden en incontinentieluiers
Ontex (Savoie), een gemeente in het Franse departement Savoie